Михаил Фёдорович Широков (1901, Владимирская область — 24 октября 1982, Москва) — советский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
В 1925 году окончил физико-математический факультет Московского университета. С 1929 г. по 1941 г. работал заведующим кафедрой физики сначала в Ивановском текстильном институте, а затем в Воронежском государственном университете. В то же время он с 1932 г. по 1938 г. занимал должность научного сотрудника физико-технической лаборатории Всесоюзного теплотехнического института им. Ф. Э. Дзержинского. С 1941 г. М. Ф. Широков являлся заведующим кафедрой физики в Московском авиационном институте и одновременно профессором физического факультета МГУ.

Опубликовал монографию и научные работы по магнитной гидродинамике, теории относительности, космологии и философским проблемам естествознания.

Предсказал эффект общей теории относительности: различие в частотах двух ортогональных колебаний пробных тел на круговой орбите
в поле Шварцшильда (эффект Широкова).

Умер в 1982 году. Похоронен на Донском кладбище.

Примечания 

Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Преподаватели Московского авиационного института
Преподаватели физического факультета МГУ
Физики СССР
Физики XX века
Заслуженные деятели науки и техники РСФСР
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Похороненные на Донском кладбище